Eve's Hangout
Google Hangouts
 , chanson de David Shire dans La Fièvre du samedi soir